Александр Михайлович Вильбрехт (Вильдбрехт) (, Санкт-Петербург — , там же) — русский математик, географ, картограф, астроном.

Биография 

Александр Вильбрехт родился 23 ноября 1757 года в городе Санкт-Петербурге.

Преподавал высшую математику в Горном кадетском корпусе. 

Состоял географом картографом в Географическом отделе Кабинета Её Императорского Величества, учреждённом в царствование Екатерины Великой.  Вильбрехт внёс основной вклад в составлении нескольких атласов Российской империи (в частности, в 1792 и 1800).       

 Вильбрехт, А. Карта представляющая открытия Российских мореплавателей на Тихом океане и английского капитана Кукка. Санкт-Петербург, Россия: издатель не указан, 1787. 
 Вильдбрехт, А. Гравир. А. Савинков, И. Леонов. Вырез. Т. Михайлов. Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий. Санкт-Петербург, Россия: Горное училище, 1792.  
 Вильбрехт, А., Харитонов, Г.Г.  Российский атлас из сорока трех карт состоящий и на сорок одну губернию Империю разделяющий. Санкт-Петербург, Россия: издатель не указан, до 1800, 1796. Карта.  
 Вильбрехт, А. Российский атлас из сорока трех карт состоящий и на сорок одну губернию Империю разделяющий. Санкт-Петербург, Россия: Географический отдел, 1800.  
 Вильбрехт, А. Карта морских открытий Российскими мореплавателями на Тихом и Ледовитом морях: в разных годах учинённых. Санкт-Петербург: Депо картографии, 1802. 

16 февраля 1814 года стал членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.

Александр Михайлович Вильбрехт скончался 2 декабря 1823 года в родном городе.

Карты

Литература 
 Шибанов Ф. А. Забытая страница в истории русской картографии: (Деятельность A. M. Вильбрехта) // Вестник ЛГУ. Геология и география. — 1961. — № 24. вып. 4. — С. 157-163.
 Математический энциклопедический словарь. — Советская энциклопедия. — М., 1988

Ссылки 
 

Математики России
Географы России
Картографы России
Астрономы России
Астрономы по алфавиту
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук